Tijl (tijdschrift), een Vlaams tijdschrift

Personen 
 Tijl (voornaam), een voornaam
 Tijl Uilenspiegel, een folkloristisch en romanpersonage
 Wim Tijl, een Nederlands voetballer